Il doppio del torneo di tennis Jakarta Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Ardinghi e Massimo Boscatto che hanno battuto in finale Peter Carter e Nicklas Kroon 5-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Nick Brown /  Andrew Castle (quarti di finale)
 Branislav Stankovič /  Tomáš Anzari (quarti di finale)

 Neil Borwick /  Steve Guy (semifinali)
 Sandon Stolle /  Simon Youl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1991